Префектуры Японии — 47 административных единиц Японии высшего уровня. Они объединены в систему . По этой системе страна состоит из 1 столичной префектуры  — Токио, 1 губернаторства  — Хоккайдо, 2 городских префектур  — Киото и Осаки — и 43 префектур . Для удобства в западном японоведении принято называть вышеназванные единицы «префектурами».

Каждая префектура управляется префектом (в случае Хоккайдо — губернатором) и у неё есть свои законодательный и административный аппараты. Для удобства префектуры часто группируются в регионы, которые не являются административными единицами.

Префектуры делятся на меньшие административные единицы. Это округа Хоккайдо, особые города, определённые указами правительства, и уезды. Округа, которых насчитывается 14, существуют только в префектуре Хоккайдо. Для остальных префектур единицей деления является уезд. К особым городам, определённым указами правительства, принадлежат города, население которых превышает 500 тысяч человек. Столица Токио к числу подобных городов не принадлежит, так как является городским конгломератом, а не городом.

Современная система административного деления была внедрена в период Мэйдзи в 1871, в результате чего были ликвидированы феоды хан и созданы префектуры. Это событие носит название «ликвидация ханов и основание префектур» . В начале количество префектур соответствовало количеству хан — свыше 300 единиц. Со временем их сократили до 72, а в 1888 г. — до 47. Закон о местной автономии дал префектурам больше властных полномочий. Наконец, учитывая стремительное развитие урбанизации в Японии, японское правительство рассматривает проект реформирования префектур в 10 больших административных единиц.

Кроме префектур и уездов, в стране существуют административные единицы муниципального уровня, которые пользуются широкой автономией. Это центральные города префектур, особые города, собственно города, 23 специальных района Токио, а также посёлки и деревни.

История типов префектур 
К особым префектурам можно отнести Токио, Киото, Осаку и Хоккайдо.
В период Эдо (1603—1867), сёгунат установил 9 городских районов, которыми управляли чиновники из центра (奉行支配地), и 302 районных города, которыми управляли городские чиновники (郡代支配地). С наступлением эпохи Мэйдзи 9 городских центров были превращены в округа фу, а 302 районных города — в префектуры кэн. В 1871 г., после административной реформы, в Японии было установлено 3 городских префектур фу — Токио, Киото и Осака. В 1943 г. городская префектура Токио была переименована в столицу то (хотя закона о столице утверждено не было).

В случае с Хоккайдо обстоятельства сложились иначе. Этот остров, который японцы называли Эдзосима — «остров айнов» — находился вне контроля сёгунов. Исключения составляли незначительные владения самурайских родов на юге острова. В 1886 г. он получил название «Хоккайдо», что означало «северный морской путь». Его происхождение связано с названиями древних японских путей до (道), введённых в VII в. японским императорским правительством. Поскольку в середине XIX века большая часть острова Хоккайдо была не освоена японцами, были учреждены 14 областей ситё, своеобразных центров японской колонизации.

Список префектур 
Префектуры часто для удобства группируют в регионы (области) . Эти регионы сложились исторически, они не имеют административного аппарата и не являются административными единицами. Ниже представлен список префектур в порядке ISO 3166-2:JP, сгруппированных по регионам.

Список префектур по алфавиту:

Территориальные споры 

Между Японией и Россией существует неурегулированный территориальный спор о принадлежности южных Курильских островов, перешедших под контроль советских войск в последние дни Второй мировой войны и включённых в 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР в состав Хабаровского края РСФСР вместе с другими Курильскими островами и Южным Сахалином. Принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомай оспаривается Японией. В России спорные территории входят в состав Курильского и Южно-Курильского городских округов Сахалинской области, в Японии включаются в состав уездов Эторофу, Сикотан, Кунасири, Сяна и Сибэторо округа Нэмуро губернаторства Хоккайдо.

Также Япония оспаривает принадлежность островов Лианкур, контролируемых Республикой Кореей.

Принадлежность островов Сэнкаку, находящихся под контролем Японии, оспаривается Китайской Народной Республикой и Китайской Республикой.

См. также 
 ISO 3166-2:JP
 Список префектур Японии по населению
 Список префектур Японии по площади

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карта административного деления Японии
 Local government in Japan 
 К проблеме типологизации префектур 

 
Япония